Haidgraben ist ein Gewässername:

 Haidgraben, Alternativname vor dem Heidweiher (!) des Heidweihergraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Haidgraben (Ehrenbach), linker Oberlauf des Ehrenbachs (zur Wiesent) vor Oberehrenbach, Gemeinde Leutenbach, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Haidbach
 Heidgraben